Emil Kaim ist der Name folgender Personen:

* Emil Kaim (Sammler) (1872–1951), schlesischer Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Emil Kaim (Politiker) (1873–1949), deutscher Priester und Politiker (Zentrum), MdL Württemberg